Terra Rica kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Terra Rica (ort), Paraná, 
 Terra Rica (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar